Binger– miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Caddo
 Louis-Gustave Binger (1856–1936) – francuski oficer i odkrywca
 Maurits Binger (1868–1923) – holenderski reżyser, producent i scenarzysta